Türnitz ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Türnitz, Marktgemeinde im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich
 Türnitz (Fluss), ein Quellfluss der Türnitzer Traisen bei Türnitz, Niederösterreich

weitere Bedeutungen:
 Speisezimmer, veraltete Bedeutung
 Kaserne

Siehe auch:
 Dürnitz